GKS Tychy je název těchto polských sportovních klubů:

 GKS Tychy (fotbal) – polský fotbalový klub založený v roce 1971
 GKS Tychy (lední hokej) – polský klub ledního hokeje